Борцовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Борцовский сельсовет — в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Борцовский сельсовет — в Ширинском районе Республики Хакасия.